Lars Ivarsson ist der Name folgender Personen:
Lars Ivarsson Fleming (1520–1562), schwedischer Staatsmann
Lars Ivarsson (* 1939), schwedischer Sportschütze
Lars Ivarsson (* 1963), ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler und jetziger -trainer